Tormantos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Tormantos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tormantos är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Tormantos. Runt Tormantos är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santo Domingo de la Calzada,  km sydost om Tormantos. Trakten runt Tormantos består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien